Скудар Георгій Маркович (* 1942) — доктор економічних наук; народний депутат. Герой України.
 Скудар Олександр Михайлович (* 1946) — український кінооператор.

Примітки